est la formule brute de 2 isomères.

 Acide carboxylique
 acide méthanoïque ou acide formique, numéro CAS 
 Peroxyde
 dioxirane, numéro CAS